Milosrdná sestra (resp. v mn. č. milosrdné sestry) je titul řeholnic některých řádů a kongregací soustřeďující se na péči o nemocné, trpící a sirotky. 

 Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského
 Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského
 Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul
 Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské
 Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka
 Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně 
 Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže
 Řád milosrných sester

Řeholnice